La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2006-2007, abbreviata in Premijer liga BiH 2006-2007, è stata la settima edizione del campionato della Bosnia Erzegovina ed è stata vinta dal , al suo primo titolo di Premijer.

Capocannonieri del torneo furono Stevo Nikolić () e Dragan Benić () con 19 reti.

Formula 
Come nella stagione precedente le squadre partecipanti furono 16 e disputarono un girone di andata e ritorno per un totale di 30 partite con le ultime due retrocesse in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine o Prva liga Republike Srpske (a seconda della locazione).

Le squadre ammesse alle coppe europee furono quattro: La squadra campione disputò la UEFA Champions League 2007-2008, la seconda e la vincitrice della coppa nazionale la Coppa UEFA 2007-2008 e un'ulteriore squadra fu ammessa alla Coppa Intertoto 2007.

Il Borac venne retrocesso per avere una peggiore classifica avulsa nei confronti di Čelik e Orašje

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2007-2008
      Qualificato alla Coppa UEFA 2007-2008
      Qualificato alla Coppa Intertoto 2007
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2007-2008
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2007-2008

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2006-2007 e Prva liga RS 2006-2007
 Kup Bosne i Hercegovine 2006-2007

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
2006-2007